Szczepanowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Szczepanowice, un village du powiat de Cracovie
 Szczepanowice, un village du powiat de Miechów
 Szczepanowice, un village du powiat de Tarnów

dans la voïvodie de Łódź
 Szczepanowice, un village du powiat de Piotrków

dans la voïvodie d'Opole
 Szczepanowice, un district de la ville d'Opole